Придоли могу бити:

 Придоли (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Република Србија
 Придоли (Чешки Крумлов) (-{Přídolí}-), варошица у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република
 Придоли (епоха), геолошку епоха на крају Силура